Бело може да се отнася за:
 Бело от Каркасон (VIII-IX век), франкски граф
 Антоан Бело (р. 1970), френско-американски писател
 Мария Бело (р. 1967), американска актриса
 Реми Бело (1528 – 1577), френски поет
 Франк Бело (р. 1965), американски басист